Knešpolje, naselje u sastavu Širokog Brijega, BiH
 Knešpolje (mikroregija), mikroregija u sjeverozapadnoj Bosni